Командование сил специального назначения () — специальное воздушно-десантное формирование (полк, воинская часть) Королевской камбоджийской армии, которое также является и антитеррористическим формированием. До июля 2020 года формирование было известно как 911-й полк специального назначения.

Организация и структура 
Оперативная база 911-го полка находится у деревни Такетхмей в коммуне Камболь, округе Ангсноуль, провинции Кандаль. Полк подчиняется непосредственно Верховному главнокомандующему Королевских вооружённых сил Камбоджи, то есть Королю Камбоджи. В его распоряжении семь отделений с 14 батальонами. Батальоны собраны в следующие группы:
 Воздушно-десантные коммандос: подразделения с 1 по 4
 Коммандос атаки: подразделения с 5 по 9
 Коммандос поддержки: подразделения с 10 по 12
 13-я специальная группа 13 ближней защиты
 14-я антитеррористическая группа

Это формирование является первым камбоджийским антитеррористическим формированием, а также активно сотрудничает с американскими военизированными полицейскими частями типа SWAT.

Подготовка 
Военнослужащие формирования обучаются не только основным боевым навыкам, но и также навыкам выживания в экстремальных условиях, обучаются прыжкам с парашютом и действиям при свободном падении, а также тактике действия в случае столкновения с террористами. Часть учений проводится в Индонезии в Батуджаджарском учебном центре в 22 км от Западной Явы (там солдаты совершают прыжки с парашютом и обучаются бою после десантирования).

Вооружение 
На вооружении формирования спецназа состоит различное вооружение: встречается китайский автомат Тип 56, обладающий достаточной надёжностью и пригодный для ближнего боя, однако основу составляют современные китайские автоматы QBZ-95 и QBZ-97, построенные по схеме «булл-пап» и обладающие достаточной точностью и мощностью.

Примечания

Ссылки 

 Ministry of National Defence 
 Gun World — Cambodian QBZ-97 
 

Вооружённые силы Камбоджи
Воинские части и формирования, созданные в 1993 году
Формирования специального назначения